De naam Böle in Zweden kan staan voor de volgende dorpen:
Böle (Berg)
Böle (Norsjö)
Böle (Falun)
Böle (Luleå)
Böle (Piteå)
Böle (Åre)

Böle in Hudiksvall (gemeente); een zeer klein dorp in Zweden
Böle in Gävle (gemeente); drie zeer kleine dorpen in de gemeente Gävle
Böle in Östersund (gemeente); drie zeer kleine dorpen in de gemeente Östersund